Со́мово — топоним в России.

Воронежская область 
 Сомово — микрорайон в Воронеже.
 Сомово — село в Рамонском районе.

Орловская область 
 Сомово — село в Колпнянском районе.
 Сомово — деревня в Мценском районе, Карандаковское сельское поселение.
 Сомово — деревня в Мценском районе, Спасско-Лутовиновское сельское поселение.
 Сомово — село в Шаблыкинском районе.

Смоленская область 
 Сомово — деревня в Сафоновском районе.
 Сомово — деревня в Вяземском районе.

Тульская область 
 Сомово — село в Одоевском районе.